Master Blaster steht für:

 Master Blaster (Jammin’), Lied von Stevie Wonder (1980)
 Master Blaster (Band), deutsche Danceband
 Master Blaster, Reifenrutsche, siehe Wasserrutsche #Ausgefallen

Siehe auch:
 Raster Blaster (Computerspiel für Apple 1981)